Esteva é o nome comum de diversas espécies de plantas, maioritariamente do género Cistus:

 Cistus ladanifer
 Cistus ladanifer subsp. ladanifer<ref>Cistus ladanifer  - Flora Digital de Portugal. jb.utad.pt/flora.</ref>
 Cistus libanotis — esteva-das-areias

!Desambiguações mal formatadas